Игнац фон Пленер (нем. Ignaz Freiherr von Plener, 21 мая 1810 — 17 февраля 1908) — австрийский и австро-венгерский государственный деятель, исполняющий обязанности министр-президента Цислейтании в 1870. Барон (с 1907).

Биография 
Родился в семье служащего Министерства финансов. В 1827—1833 изучал юриспруденцию в Венском университете. С 1836 — на государственной службе. С 1841 финансовый советник в Эгере, с 1848 — в Праге, Пеште, с 1851 — земельный финансовый директор (Landesfinanzdirektor) в Прессбурге. В 1856 возведен в дворянское достоинство. В 1857 переведен на должность земельного финансового директора в Лемберг.

С 1859 работал в Вене, член Рейхсрата. Выступал за создание системы парламентского финансового контроля.

С 1860 по 1864 Пленер являлся министром финансов Австрийской империи. Проводил политику экономии и сокращения обращения наличной валюты в межбанковских операциях; к 1862 добился балансирования бюджета; создал условия для быстрого экономического развития страны. Участвовал в подготовке Февральского патента. С 1861 — член ландтага Богемии. Выступал против федералистской политики правительства эрцгерцога Райнера Фердинанда. В знак протеста против предложенного проекта конституции 27 мая 1864 подал в отставку.

В 1867—1870 — министр торговли. Проводил политику ликвидации концессий в сфере строительства и управления железными дорогами, реформировал банковскую систему, создал систему статистики и страхования, торговых палат.

15 января — 1 февраля 1870, после отставки Эдуарда Тааффе, исполнял обязанности главы правительства до формирования нового кабинета.

С 1873 и самой смерти был известен как представитель «старых либералов» в конституционной группе Палаты господ (Heerenhaus).

В 1888 именем Пленера назван переулок в Вене.

В 1907 Игнац фон Пленер удостоен императором наследственным баронским титулом.

Сын Пленера Эрнст также стал государственным деятелем, министром финансов Цислейтании (1893—1895), президентом Счетной палаты.

Литература 
 Mechtild Wolf: Ignaz von Plener: Vom Schicksal eines Ministers unter Kaiser Franz Joseph. Verlag Lerche, München 1975 (=Wissenschaftliche Materialien und Beiträge zur Geschichte und Landeskunde der böhmischen Länder; 20).
 Evelyn Werner: Die beiden Plener. Zwei Generationen des österreichischen Liberalismus. Ungedruckte Dissertation, Wien 1981.
 W. Goldinger: Plener Ignaz Frh. von. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). Band 8, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1983, ISBN 3-7001-0187-2.
 Helmut Rumpler: Plener, Ignaz Freiherr von. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 20, Duncker & Humblot, Berlin 2001.
 Helmut Slapnicka: Die Ohnmacht des Parlamentarismus. In: Ferdinand Seibt (Hrsg.): Die Chance der Verständigung. Absichten und Ansätze zu übernationaler Zusammenarbeit in den böhmischen Ländern 1848—1918. Verlag Oldenbourg, München 1987.
 Eberhard Kolb, Elisabeth Müller-Luckner: Europa vor dem Krieg von 1870. Verlag Oldenbourg, München 1987, ISBN 3-486-54121-8.

Ссылки 
 

Министры-президенты Австрии
Министры ландвера Цислейтании